

Plaatsen
Nederland 
 Zevenbergen (Bernheze), een buurtschap in Noord-Brabant
 Zevenbergen (Moerdijk), een stad in Noord-Brabant
Kasteel Zevenbergen (Zevenbergen), een kasteel bij deze plaats
België 
 Zevenbergen (Lier), een wijk van het Belgische Lier
 Kasteel Zevenbergen (Ranst), kasteel bij Ranst

Personen 
 Harry Zevenbergen, dichter en bloemlezer
 Peter Zevenbergen, onderwijsdirecteur en politicus SGP
 Pieter Zevenbergen, bestuurder en politicus VVD

De Zevenbergen
 De Zevenbergen (natuurgebied), een natuurgebied in het noorden van de Nederlandse provincie Limburg
 Vorstengraf Oss en De Zevenbergen, een groep grafheuvels bij Oss

Zie ook
Voor de historische regio Zevenburgen zie Transsylvanië